Uladzimir Ihnacik era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Blaž Rola ha battuto in finale Yūichi Sugita 6–7(4–7), 6–4, 6–3

Teste di serie

  Gō Soeda (semifinali)
  Blaž Rola (Campione)
  Tatsuma Itō (primo turno)
  Yūichi Sugita (finale)

  Radu Albot (primo turno)
  Hiroki Moriya (secondo turno)
  Thomas Fabbiano (primo turno)
  Andreas Beck (Ritirato a causa di problemi di viaggio)
  Matt Reid (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

ATP Challenger Guangzhou 2014